gromada Boguszyce (powiat opolski)
 gromada Boguszyce (powiat radziejowski) (aleksandrowski/radziejowski)
 gromada Boguszyce (powiat rawski)